La Escuela de Estudios Superiores de Comercio (École des hautes études commerciales de Paris - HEC París), fue fundada en París (Francia) en 1881 y es una de las principales escuelas de administración de empresas del mundo. En 1964 se mudó a su campus actual, en la localidad de Jouy-en-Josas, a las afueras de París.

HEC es gerenciada y financiada por la Cámara de Comercio e Industria de París (CCIP) y es considerada una de las más prestigiosas instituciones de estudios terciarios de Francia y de Europa. La escuela ha obtenido la triple acreditación internacional de EQUIS, AACSB y AMBA.

La escuela tiene su propia fundación.

El programa « Grande école» 
Los cursos de la grande école HEC Paris permiten obtener el Master of Science (MSc) in Management, considerado el segundo mejor máster en administración y dirección de empresas del mundo por  Financial Times. El MBA de HEC Paris, por su parte, es considerado como el mejor de Europa y el tercero mejor del mundo por The Economist.
 Concurso de acceso. Los estudiantes del programa grande école de HEC Paris son seleccionados mediante un concurso, considerado uno de los más selectivos del sistema educativo francés. Las posibilidades de acceso son:
 Admisión en el primer curso: tras tres años de clases preparatorias se ofrecen 380 plazas para alrededor de 4000 candidatos. No se propone ninguna lista complementaria (así que si un candidato rechaza la plaza obtenida, esa plaza queda vacía y no se ofrece a los siguientes clasificados del concurso).
 Admisión en segundo curso: el concurso de admisión directa ofrece 50 plazas para unos 1100 candidatos. Pueden participar los mejores estudiantes de las universidades francesas, titulares de una licenciatura.
 Admisiones internacionales: Los candidatos con una titulación universitaria no francesa pueden acceder a HEC si son seleccionados por el Servicio de Admisiones Internacionales. Además, los estudiantes de algunas instituciones líderes europeas, como la española ESADE, la suiza Universidad de San Galo o la italiana Universidad Bocconi, pueden ser admitidos directamente al último año del programa grande école, en virtud del acuerdo de Doble Diploma entre las universidades
HEC Paris ha producido más consejeros delegados que cualquier otra escuela de negocios o universidad europea, e incluso se encuentra por delante de todas las escuelas de negocios y universidades de Estados Unidos con la única excepción de la Universidad de Harvard.

Referencias

Bibliografía e información complementària 
 Yves-Marie Abraham, Du souci scolaire au sérieux managérial, ou comment devenir un « HEC», Revue française de sociologie, n°48-1, enero-marzo de 2007, p. 37-66.
 Olivier Basso, Philippe-Pierre Dornier, Jean-Paul Mounier, Tu seras patron mon fils! Les grandes écoles de commerce face au modèle américain, Paris, Village Mondial, 2004.
 Pierre Bourdieu, Monique de Saint Martin, La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Minuit, 1989.
 Michel Euriat, Claude Thélot, Le recrutement social de l’élite scolaire en France. Évolution des inégalités de 1950 à 1990, Revue française de sociologie, n° 36, 1995, pp. 403–438.
 André Grelon, Le développement des écoles de commerce en France (1800-1914) et les relations avec les formations d’ingénieurs, in Monique de Saint Martin, Mihai Dinu Gheorghiu (dir.), Les écoles de gestion et la formation des élites, París, MSH, 1997, pp. 15–33.
 Gilles Lazuech, La question de la formation des « managers» dans les écoles de commerce et d’ingénieurs en France depuis le début des années 1980, in Monique de Saint Martin, Mihai Dinu Gheorghiu (dir.), Les écoles de gestion et la formation des élites, París, MSH, 1997, pp. 203–222.
 Gilles Lazuech, L’exception française. Le modèle des grandes écoles à l’épreuve de la mondialisation, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1999.
 Henri Le More, Classes dirigeantes, classes possédantes. Essai sociologique sur l’École des Hautes Études Commerciales, Paris, EHESS, thèse de doctorat, 1976.
 Henri Le More, L’invention du cadre commercial: 1881-1914, Sociologie du travail, n.º4, 1982, pp. 443–450.
 Philippe Maffre, Les origines de l’enseignement commercial supérieur en France au s.XIX, París, Université Paris I, thèse de doctorat, 1983.
 Marc Meuleau, Les HEC et l’introduction du management en France, París, Université Paris X- Nanterre, thèse d’État, 1992.
 Marc Nouschi, HEC. Histoire et pouvoir d’une grande école, París, Robert Laffont, 1988.
 HEC, derrière la porte étroite de Christophe Lamotte, 1998 Documentaire de 55 minutes sur l'école HEC. Coproduction avec Canal+.

Enlaces externos 
 Sitio oficial de HEC (en francés)
 Sitio oficial de HEC (en inglés)
 Sitio del BDE: Bureau des Élèves, principal organización de estudiantes de HEC
 HEC Paris Annual Report 2011

Grandes escuelas de Francia fundadas en el siglo XIX
Escuelas de negocios de Francia
Escuelas de ingenieria del Paris Tech
Instituciones educativas establecidas en 1881
Francia en 1881